Bianchini ist der Familienname folgender Personen:
 Domenico Bianchini (um 1510 – um 1576), italienischer Mosaikkünstler, Lautenist und Komponist
 Enrico Bianchini (1903–1971), italienischer Architekt
 Francesco Bianchini (1662–1729), italienischer Philosoph, Astronom und Archäologe
 Giovanni Bianchini (1410 – um 1449), italienischer Astronom
 Giuseppe Bianchini (1704–1764), italienischer Oratorianer und Gelehrter
 Justin Bianchini (* 1941), Bischof von Geraldton
 Louise Bianchini (1867–1943), schwedische Malerin
 Ludovico Bianchini (1803–1871), italienischer Nationalökonom und Historiker
 Mario Bianchini (* 1914), italienischer Boxer
 Orlando Bianchini (* 1955), italienischer Hammerwerfer
 Paolo Bianchini (* 1933), italienischer Filmregisseur

 Valerio Bianchini (* 1943), italienischer Basketballtrainer

Bianchini bezeichnet:
 Bianchini (Mondkrater), benannt nach Francesco Bianchini 

Siehe auch:
 Biancini